Провинция Альбасете () входит в автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча и включает в себя 87 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Альбасете также объединены в семь комарок: Кампос-де-Эльин, Ла-Манча-дель-Хукар-Сентро, Ла-Манчуэла, Монте-Иберико-Корредор-де-Альманса, Сьерра-дель-Сегура, Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель и Льянос-де-Альбасете.

Провинция Альбасете занимает площадь в 14 926 км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Альбасете, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения и самый большим по площади (1125,91 км²). Самый же маленький муниципалитет Альбасете — Котильяс (14,47 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Альбасете, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Альбасете указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абенхибре
 2 — Алатос
 3 — Альбасете
 4 — Альбатана
 5 — Альбореа
 6 — Алькадосо
 7 — Алькала-дель-Хукар
 8 — Алькарас
 9 — Альманса
 10 — Альпера
 11 — Айна
 12 — Баласоте
 13 — Бальса-де-Вес
 14 — Барракс
 15 — Бьенсервида
 16 — Богарра
 17 — Бонете
 18 — Карселен
 19 — Касас-де-Хуан-Нуньес
 20 — Касас-де-Ласаро
 21 — Касас-де-Вес
 22 — Касас-Ибаньес
 23 — Каудете
 24 — Сенисате
 25 — Чинчилья-де-Монте-Арагон
 26 — Корраль-Рубио
 27 — Котильяс
 28 — Эль-Бальестеро
 29 — Эль-Бонильо
 30 — Эльче-де-ла-Сьерра
 31 — Ферес
 32 — Фуэнсанта
 33 — Фуэнте-Аламо
 34 — Фуэнтеальбилья
 35 — Голосальво
 36 — Эльин
 37 — Игеруэла
 38 — Ойя-Гонсало
 39 — Хоркера
 40 — Ла-Хинета
 41 — Ла-Эррера
 42 — Ла-Рекуэха
 43 — Ла-Рода
 44 — Летур
 45 — Лесуса
 46 — Льетор
 47 — Мадригерас
 48 — Маора
 49 — Масегосо
 50 — Минайя
 51 — Молиникос
 52 — Монтальвос
 53 — Монтеалегре-дель-Кастильо
 54 — Мотильеха
 55 — Мунера
 56 — Навас-де-Хоркера
 57 — Нерпио
 58 — Онтур
 59 — Осса-де-Монтьель
 60 — Патерна-дель-Мадера
 61 — Пеньяс-де-Сан-Педро
 62 — Пеньяскоса
 63 — Петрола
 64 — Поведилья
 65 — Посо-Каньяда
 66 — Посо-Лоренте
 67 — Посоондо
 68 — Посуэло
 69 — Риопар
 70 — Робледо
 71 — Салобре
 72 — Сан-Педро
 73 — Соковос
 74 — Тарасона-де-ла-Манча
 75 — Тобарра
 76 — Вальдеганга
 77 — Вианос
 78 — Вилья-де-Вес
 79 — Вильяльгордо-дель-Хукар
 80 — Вильямалеа
 81 — Вильяпаласиос
 82 — Вильярробледо
 83 — Вильятойя
 84 — Вильявальенте
 85 — Вильяверде-де-Гвадалимар
 86 — Виверос
 87 — Есте

Примечания

Ссылки 

 
 

Альбасете
Альбасете